Pojem placka má více významů:

 placka, též placatka – slangově malá tvarovaná lahvička na alkohol (skleněná či plechová)
 placka (odznak) – předmět plochého tvaru, odznak 
 placka (jídlo) – pokrm plochého tvaru
 bramborová placka
 zelná placka
 česká placka – typ klenby často používaný v barokní architektuře 
 placka (rod) – rod sleďovitých ryb (Alosa)
 placka pomořanská (Alosa alosa)
 placka skvrnitá (Alosa fallax)
 Placky – alternativní jméno přírodní památky Plácky ve Velkých Němčicích v okrese Břeclav

Externí odkazy